Vilimavičius ist der Familienname folgender Personen:

 Antanas Vilimavičius, litauischer Fußballspieler
 Stepas Vilimavičius, litauischer Fußballspieler